Čeferin ist der Familienname von:

 Aleksander Čeferin (* 1967), slowenischer Fußballfunktionär, seit 2016 Präsident der UEFA
 Darko Čeferin (* 1968), slowenischer Fußballschiedsrichter
 Luka Čeferin (1805–1859), slowenischer Kunstmaler
 Peter Čeferin (* 1938), slowenischer Rechtsanwalt, Dramatiker und Staatsratsabgeordneter
 Petra Čeferin (* 1969), slowenische Architektin und Hochschullehrerin